Porchow – miasto w Rosji, w obwodzie pskowskim
 Porchow – górnołużycka nazwa miasta Burkau w Niemczech, w kraju związkowym Saksonia